Хорхе Алехандро Пачеко Ареко (; 9 апреля 1920, Монтевидео, Уругвай — 29 июля 1998, там же) — президент Уругвая (1967—1972).

Биография 

Отец и дед будущего президента были тесно связаны с политикой, являясь депутатами от партии Колорадо.

Юридическое образование не завершил, увлекшись журналистикой. После смерти своего дяди Рафаэля Батлье Пачеко, принял на себя руководство изданием El Día (1961—1965), органа Батльистской партии «Колорадо».

 1963—1967 — депутат парламента от партии Колорадо. Один из инициаторов конституционной реформы 1966 года, восстановивший президентскую форму правления.
 1967 — вице-президент в паре с Оскаром Диего Хестидо. После его скоропостижной смерти в декабре того же года становится главой государства; на посту президента был до 1972 года.

На посту президента 
В сфере внутренней политики его правительство в 1968—1970 годах неоднократно прибегало к репрессиям против партизанского национально-освободительного движения Тупамарос, вводило в стране чрезвычайное положение, подвергало цензуре оппозиционные СМИ. Были запрещены левые партии, включая Социалистическую партию Уругвая. После похищения повстанцами британского посла Джеффри Джексона и нескольких бизнесменов и политиков, в 1971 году издал специальный декрет № 566/971, которым обязывал Вооружённые силы Уругвая активизировать борьбу с повстанческой деятельностью. Для борьбы с Тупамарос президент Пачеко санкционировал создание ультраправых эскадронов смерти Националистическая вооружённая оборона, молодёжного движения JUP, разветвлённой системы гражданских праворадикальных организаций — предпринимательских, профсоюзных, студенческих. Видным проводником его политики стал профессор Армандо Акоста-и-Лара, идеолог крайне правых сил, назначенный заместителем министра внутренних дел.

В экономике была создана специальная комиссия по контролю над ценами и доходами в Уругвае (COPRIN). Её основная цель состояла в координации мер по борьбе с высокой инфляцией, содействию производства и достижению справедливого распределения доходов. Фактически был введён контроль за заработной платой и ценами. Этот шаг вызвал одобрение уругвайских обывателей и протесты в рабочей среде, для подавления которых президент дважды вводил чрезвычайное положение — в июне 1968 и в июне 1969 года. Для будущих правительств имел негативные последствия.

В преддверии выборов 1971 года партизанские действия Тупамарос были прекращены. Созданная левыми партиями коалиция «Широкий фронт» имела неплохие шансы на победу, поскольку у всех на виду была победа блока «Народное единство» и его лидера Сальвадора Альенде в Чили. Однако на выборах Широкий фронт получил только 20 % голосов; президентом был избран кандидат от правой фракции «Колорадо» Хуан Мария Бордаберри. Сразу же после голосования всплыли факты массовых фальсификаций и подтасовок, и протесты возобновились.

После президентства 
 1972—1980 — посол в Испании и Швейцарии.
 1980—1982 — посол в США.
 1985—1989 — посол в Парагвае.

На выборах 1984, 1989 и 1994 годов баллотировался на пост президента Уругвая.

В 1994 году ушел из политической жизни по состоянию здоровья.

Литература 
 Jorge Chagas y Gustavo Trullen: PACHECO: la trama oculta del poder — Editorial Rumbo, Montevideo, 2005

Вице-президенты Уругвая 
Президенты Уругвая
Деятели антикоммунистических организаций
Послы Уругвая в Испании
Послы Уругвая в Швейцарии
Послы Уругвая в США
Послы Уругвая в Парагвае
Члены Палаты представителей Уругвая